El Torneig de Monterrey 2013, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 d'abril de 2013 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista russa Anastassia Pavliutxénkova es va imposar en la final d'aquest torneig per tercera ocasió.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013